

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Garwolin est une ville
 Powiat de Garwolin est une powiat 
 Gmina de Garwolin est une gmina